Посольство Исламской Республики Иран в Российской Федерации () — дипломатическая миссия Исламской Республики Иран в России, расположена в Москве на Покровском бульваре.

Посольство занимает здание усадьбы Крестовниковыx-Найдёновых, полностью перестроенное в 1960-е. Усадьба была передана посольству Ирана в 1921 году.

История 
До 1917 года основу русско-иранских отношений составлял Туркманчайский мирный договор 1828 года.

В 1906 году после продолжительных акций протеста в Персии произошла Конституционная революция, в результате чего Иран стал конституционной монархией. Тем не менее была власть династии Каджаров сохранилась, но страна разделена на сферы влияния между Россией и Великобританией.

Летом 1918 года британские войска оккупировали весь Иран. Во время Гражданской войны в России в ночь на 3 ноября 1918 года была разгромлена советская дипломатическая миссия в Персии, а первый полпред Советской России в Персии И. О. Коломийцев был убит на иранской территории в 1919 году белогвардейцами.

9 августа 1919 года было подписано англо-иранское соглашение, устанавливающее полный британский контроль над экономикой и армией страны.

После установления советской власти в 1920 году в Туркмении и в Азербайджане на территории Персии перебралось большое число белогвардейцев. Тогда формирования Красной армии в совершили морскую операцию, отбив бывший белый флот в порту Энзели. На севере Персии образовалась Гилянская Советская Социалистическая Республика и возникла реальная опасность установления советской власти в Иране. В этих условиях власти Персии пошли на соглашение с Советской Россией. 10 сентября 1920 года персидское правительство назначило послом в Москву Мошавероль Мемалека, уполномоченного вести с Советским правительством переговоры об установлении дружественных отношений.

21 февраля 1921 года в Персии произошёл переворот — генерал Реза-хан Пехлеви свергнул Ахмед-шаха.

26 февраля 1921 года в Москве был подписан договор между РСФСР и Персией. Подписали договор со стороны РСФСР — Г. В. Чичерин и Л. М. Карахан, Ирана — его посол Мошавероль-Мемалек (Али Голи-хан Ансари). Вступил в силу со дня подписания. Договор передавал Ирану целый ряд активов — капиталы Учетно-ссудного банка Персии, построенные российскими царскими властями дороги, пристани, склады, пароходы, порт Энзели, телеграфные и телефонные линии. Отдельная статья обеспечивала РСФСР право введения своих войск на территорию Ирана в случае нападения на него третьих держав или при использовании ими его территории как плацдарма для нападения на РСФСР.

В 1927 году Договор о гарантии и нейтралитете обязывал обе страны не участвовать в соглашениях против безопасности друг друга. Эти соглашения действовали вплоть до Исламской революции в Иране (1979).

Резиденция посла 
Кроме посольства в Москве на улице Новаторов (Обручевский район) расположена резиденция посла Ирана в России. На территории резиденции действует мечеть Хатам Аль-Анбия и медресе для детей сотрудников посольства.

См. также 
 Ирано-российские отношения

Примечания

Ссылки 
 Сайт посольства Исламской Республики Иран в Москве

Москва
Иран